Canal 1 est le nom de plusieurs chaînes de télévision de différents pays :

  : Canal 1, chaîne de télévision généraliste publique, anciennement Cadena 1
  : Canal Uno, chaîne de télévision généraliste privée, anciennement SíTV

Chaînes renommées
 : BNT 1 (БНТ 1), anciennement nommée Canal 1 (Канал 1) de 1993 à 2008.